Потоло́к вале́нтной зо́ны — самое высокое по энергии состояние в валентной зоне полупроводника, а также энергия этого состояния. Состояние задаётся волновым вектором электрона , а энергия имеет стандартное обозначение .

Потолок валентной зоны обычно находится в центре зоны Бриллюэна (в Γ-точке) и является вырожденным, так как там происходит касание двух ветвей дисперсионного соотношения , связывающего энергию электрона (дырки) и волновой вектор. 

Для органических полупроводников, вместо термина «потолок валентной зоны», используется понятие самая высокая занятая молекулярная орбиталь ().

Если дно зоны проводимости и потолок валентной зоны полупроводника находятся в одной и той же точке зоны Бриллюэна (, обычно = 0), такой материал называется прямозонным (пример: GaAs), а если в разных — непрямозонным (пример: Si).

Литература 
 

 

Физика полупроводников